Schloss Gersfeld steht für folgende Gebäude in der Stadt Gersfeld (Rhön), Landkreis Fulda, Hessen:

 Barockschloss Gersfeld (Unteres Schloss)
 Mittleres Schloss Gersfeld
 Oberes Schloss Gersfeld